«Бесконечная поэзия» () — восьмой полнометражный фильм Алехандро Ходоровски. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2016 году. Фильм является продолжением автобиографической драмы «Танец реальности» (2013) и представляет собой cюрреалистическую экранизацию по мотивам событий жизни режиссёра. События фильма охватывают годы, проведенные им в Сантьяго, во время жизни в котором он вошел в круг чилийских поэтов-авангардистов, включавший таких художников, как Густаво Бесерра-Шмидт, Энрике Лин, , Никанор Парра и др.

Сюжет 
События фильма разворачиваются с момента, на котором закончился предыдущий фильм. Юный Алехандро Ходоровски живёт в Сантьяго вместе с родителями. Он работает в магазине своего отца, мечтая стать великим поэтом. Это желание приводит к серьезному конфликту с его еврейской семьей, все члены которой настаивают на выборе медицинской карьеры. Устав от давления родственников, Алехандро сбегает из дома, чтобы примкнуть к небольшому сообществу чилийских художников, которое принимает его как поэта.

Став молодым человеком, Алехандро зарабатывает на жизнь продажей самодельных кукол-марионеток. Это занятие приводит его к встрече с человеком, который дарит ему свою художественную студию; она становится первой личной резиденцией Алехандро, и его жизнь изменяется вновь. Он знакомится с множеством поэтов и артистов, среди которых встречаются не только дилетанты, но и выдающиеся творцы. Знакомство с его литературным кумиром Никанором Парра оборачивается грубой стычкой из-за любовного треугольника, который возникает между ними и эксцентричной музой Алехандро, поэтессой . Алехандро ввязывается в бурный саморазрушительный роман со Стеллой, но вскоре бросает её.

Лучший друг и напарник Алехандро, поэт Энрике Лин, ссорится со своей девушкой. Алехандро спасает её от самоубийства, но проводит с ней ночь. Её беременность приводит к раздору между друзьями. Будучи не в силах справится с утратой друга, Алехандро откликается на предложение старого приятеля его отца и устраивается работать в цирк клоуном, чтобы «смеяться над своим горем». Благодаря усилиям Алехандро, их ссора с Энрике кончается примирением и свадьбой Энрике и его девушки.

Родители Алехандро сообщают ему о том, что их семейный дом сгорел. Вместе с ним сгорели все ранние рукописи Алехандро и его вещи. Он приходит на место пожара, чтобы попрощаться со своим детством и поразмыслить над тем, кем он желает быть. Он навещает Никанора Парра в университете, где тот преподает математику, чтобы попросить у него отеческого совета по поводу будущей профессии. Парра предостерегает его от выбора поэзии в качестве главной карьеры, но Алехандро игнорирует его настойчивые советы, отказываясь от компромиссов.

Во время второго срока правления Ибаньеса в Чили усиливается диктатура и про-фашистские настроения. Тогда Алехандро решает оставить друзей и уехать в Париж, чтобы «спасти сюрреализм». Его отец догоняет его на пристани перед отправлением корабля и пытается силой увести Алехандро назад в город, работать в его магазине. Алехандро побеждает в короткой драке, и отец примиряется с его волей. Так заканчивается их последняя встреча. Алехандро уплывает в Париж.

В ролях 
 Херемиас Эрсковиц — Алехандро-ребенок
  — молодой Алехандро
 Алехандро Ходоровски — Алехандро Ходоровски
  — Хаим Ходоровски
 Памела Флорес — Сара Ходоровски / 
 Леандро Тоуб — Энрике Лин
 Хулиа Авенданьо — малышка
 Фелипе Риос — Никанор Парра
 Кэролин Карлсон — Мария Лефевр
 Бастиан Боденхофер — генерал Карлос Ибаньес дель Кампо
 Фелипе Пенья — Густаво Бесерра-Шмидт

Производство 
Съемки сиквела к «авто-байопику» «Танец реальности» длились с июня по август 2015 года в Сантьяго (Чили). Чтобы привлечь финансирование для съемок, независимая кинокомпания Ходоровски Satori Films провела две успешных краудфандинговых кампании на платформе Indiegogo.

Премьера 
Премьера фильма состоялась 14 мая 2016 года на 69-м Каннском международном кинофестивале в рамках параллельной секции «Двухнедельник режиссеров».

Реакция критиков 
Фильм получил преимущественно положительные рецензии критиков. Сайт-агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes дал фильму 94 %, основываясь на 50 рецензиях. Фильм вошел в топ «100 лучших фильмов 2017» на сайте Metacritic с рейтингом критиков 78/100.

Оуэн Глэйберман из Variety Film Reviews назвал «Бесконечную поэзию» «наиболее доступным и, возможно, лучшим фильмом из всех, когда-либо созданных Ходоровски», также отметив значительное влияние Феллини на стиль режиссёра. Алан Хантер из Screendaily написал: «„Бесконечная поэзия“ не привлечет новых адептов к культу Ходоровски, но пленит его приверженцев, а также всех, кто был в восторге от „Танца Реальности“».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
 
 

Фильмы-биографии
Фильмы-драмы
Фильмы Чили
Фильмы Франции 2016 года
Фильмы Франции в жанре фэнтези
Фильмы Алехандро Ходоровски
Фильмы 2016 года